3 miejscowości w Polsce: 
 Nowa Kuźnia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka 
 Nowa Kuźnia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice 
 Nowa Kuźnia – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Prószków